Hallo wereld (Kinderen voor Kinderen), een nummer van Kinderen voor Kinderen uit 2012
 Hallo wereld - 33, een album van Kinderen voor Kinderen uit 2012
 Hallo wereld (omdat het fijn is dat je er bent), een nummer van Raffaëla Paton uit 2007 voor het gelijknamige opvoedprogramma
 Hallo wereld (opvoedprogramma), een project van de Nederlandse Programmaminister voor Jeugd en Gezin uit 2007

Zie ook 
 Hello world